Меркер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Меркер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара